Путаміц Західний, Мезарлар-Чаїр — річка в Криму, тече через Краснокам'янку
 Путаміц Східний, Путаміш, Салгир — річка в Криму, починається на схилах Бабуган-яйли